Codex Einsidlensis steht für folgende mittelalterlichen Handschriften:

 Codex Einsidlensis 121, Messantiphonar (Graduale) aus der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts 
 Codex Einsidlensis 277, enthält vollständigen Text des Werkes der Mystikerin Mechthild von Magdeburg, das Fliessende Licht der Gottheit 
 Codex Einsidlensis 326, enthält eine Beschreibung Roms in karolingischer Zeit
 Codex Einsidlensis 347, Entstehungszeit im 8. oder 9. Jahrhundert, enthält Auszüge in lateinischer Sprache aus der Kirchengeschichte des Eusebius von Caesarea
 Codex Einsidlensis 358, enthält Texte von Boethius
 Codex Einsidlensis 365, siehe Versus de Scachis
 Codex Einsidlensis 629 aus dem Jahr 1288, enthält die drittälteste erhaltene Abschrift der Legenda aurea
 Codex Einsidlensis 710, enthält mehrere Texte mystischen Inhalts, darunter die Schriften von Heinrich Seuse